Strada europea E901
additivo alimentare corrispondente alla cera d'api

Altri progetti